Prvenstvo Banovine Hrvatske u nogometu 1940/41. ili Hrvatska liga bilo je nogometno natjecanje koje je organizirao Hrvatski nogometni savez. Natjecanje je započelo 12. kolovoza 1940. godine, a završilo 19. ožujka 1941. godine.

Natjecateljski sustav 

Reorganizacijom natjecanja unutar Vrhovnog nogometnog saveza Jugoslavije i izlaženje slovenskih klubova iz Hrvatsko - slovenske lige, Hrvatski nogometni savez samostalno je organizirao natjecanje. 
 Sudjelovalo je osam najboljih momčadi iz Hrvatsko – slovenske lige 1939./40. (Građanski, HAŠK, Hajduk, Concordia, SAŠK, Slavija Osijek, Split i Bačka) te pobjednik doigravanja (Željezničar).  Nakon odigranih nekoliko utakmica u ligu je uvrštena i varaždinska Slavija. Igralo se dvokružnim liga sustavom, a najbolje tri momčadi plasirale su se na prvenstvo Jugoslavije.

Rezultati 

 Napomene:  * Utakmica Hajduk - Split 2:1 odigrana 10. studenog 1940. prekinuta je u 82. minuti. Ponovljena utakmica odigrana je 15. prosinca 1940. (1:1).  ** Utakmica Građanski - Slavija (O) prekinuta je nakon prvog poluvremena (1:0, 27. listopada 1940.) zbog kiše i vodom natopljenog terena. Utakmica je nastavljena 17. studenog 1940. (odigrana je cijela utakmica, a rezultat prvog poluvremena od 2:0 pripisao se kao drugo poluvrijeme prekinute utakmice, a drugo poluvrijeme ponovljene utakmice odigran je kao prijateljski susret).

Ljestvica učinka 

 Prvak je postao splitski "Hajduk".

 Najbolji strijelac: August Lešnik (Građanski Zagreb), 27 pogodaka

Izvori i priznanja

Podatak o konačnoj tablici i najboljem strijelcu je preuzet sa stranice:
http://www.rsssf.com/tablesk/kroahist.html Konačne ljestvice s RSSSF-a
Zbog pitanja copyrighta (autorskih prava, prava kopiranja), obvezno navesti gornju poveznicu, na kojoj se nalaze podatci u svezi s autorskim pravima.

 (srpski) Milorad Sijić, Fudbal u Kraljevini Jugoslavije, 2009., Kruševac, str. 130, 131, 132 i 133 
 Povijest GNK Dinamo: Sezona 1940/41.
 HNK Hajduk: Arhivski pregled službenih utakmica iz sezone 1940./41.
 (srpski) Dnevni list Politika, brojevi od 1. kolovoza 1940. do 6. travnja 1941. 
 eu-football.info, Hrvatska, Prvenstvo 1940./41., pristupljeno 21. ožujka 2017.

Vanjske poveznice 

Konačne ljestvice sa RSSSF-a

 1940

Nogomet u Srbiji
1940-41 0 

Banovina Hrvatska